Kolorist bezeichnet

 Colorist, einen Fachmann für das Einfärben von Comics oder Filmen
 einen Experten für Koloristik
 einen Maler des Kolorismus
 Kolorist (Musik), einen Angehörigen der Koloristen, einer Komponistengruppe des 16. Jahrhunderts